Григо́рий Ани́симович Ани́симов (31 января 1934, Харьков — 13 июля 2011, Москва) — российский писатель, искусствовед, художник. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2002).

Биография 
Родился в семье военнослужащего 31 января 1934. В 1959 г. окончил факультет журналистики Киевского университета.

Работал в газетах «Московский комсомолец», «Московская правда», «Советская культура», «Литературная газета».

Был пресс-атташе Союза художников СССР. Член Русского ПЕН-центра.

Творчество 
Печатался с 1956 г. Автор предисловий к художественным альбомам, рецензий, статей, книг.

Занимался живописью, периодически участвовал в выставках. Собирал работы Евгения Чубарова, с которым дружил. С 1990-х годов — также издатель и коллекционер.

Избранные сочинения 
Источник — Электронные каталоги РНБ

Награды и признание 
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (10 октября 2002 года) — за заслуги в области искусства.
 Золотая Пушкинская медаль (1999) — за роман об А. С. Пушкине «Что в имени тебе моем» (1998).

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Института журналистики Киевского университета
Журналисты «Литературной газеты»
Искусствоведы России
Искусствоведы СССР
Члены ПЕН-клуба
Исследователи русского авангарда
Малевичеведы
Сотрудники газеты «Культура»